Astraea (planetoïde)
Astraea (slak), een geslacht van weekdieren
Astraea (mythologie), een godin uit de Griekse mythologie

ZIe ook Astrea